Municipio de Bangor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bangor (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Bangor (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Bangor (condado de Bay, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Bay.
 Municipio de Bangor (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Bangor (condado de Pope, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.